Ю́рий Станисла́вович Сучко́в (род. 6 июля 1954 года) — советский и российский артист цирка и кино, клоун, актёр, бывший член правления Союза цирковых деятелей России.

Биография 
Юрий Станиславович Сучков родился 6 июля 1954 года.

 1976 г. — работал в Московском Театре Теней.
 1977 г. — поступил в клоунскую студию народного артиста СССР М. Н. Карандаша.
 С 1978 г. — работает в цирке.
 С декабря 2017 года выступал на сцене Старинного цирка ПилигримЪ в роли шпрехшталмейстера АндрЭ
 с января 2020 пенсионер занимающий активную позицию в деле продвижения циркового искусства на страницах социальной сети Facebook

Юрий Станиславович снимался в эпизодах у:

 Г. Чухрая в «Трясине»,

 К. Худякова в «Успех»,

 С. Колосова «Раскол».

Из-за цирковых гастролей, проходящих в разных городах и странах, Юрий Станиславович «был потерян из виду» для кино на некоторое время. 
В настоящее время работает в цирке клоуном.
В мае 2008 года был избран в состав правления Союза цирковых деятелей России. Проработал в правлении 10 лет.
В 2017 году с концертом выступал на военной базе Хмеймим в Сирии. Награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии".
15 марта 2018 года на конференции Союза цирковых деятелей,Юрий Станиславович не был избран в состав нового правления СЦДР, но сохранил активную позицию и в 2019 году был награжден благодарностью министерства культуры России.
В настоящее время выступает в качестве шпрехшталмейстера,ведет цирковые программы,проводит цирковые фестивали.

Фильмография 
 2008 — «Час Волкова — 2» — режиссёр в цирке
 2008 — «Карлик» — 9 серия
 2007 — «Путейцы» — машинист электровоза
 2007 — «55-й скорый» — 1 серия
 2007 — «Курьер» — 2 серия
 2007 — «Расчёт на брак» — 6 серия
 2007 — «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя» — клоун
 2004 — «Не все кошки серы…» — клоун Леша
 2001 — «Игры в подкидного» — «Пипка»
 1993 — «Раскол» — эпизод (в титрах не указан)
 1987 — «Забытая мелодия для флейты» — Хлестаков на сцене народного театра
 1984 — «Успех» — радист Толя (в титрах не указан)
 1984 — «Первая конная» — ординарец Будённого Федька
 1983 — «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова»
 1978 — «Дуэнья» — Лопес
 1977 — «Трясина» — фотограф (в титрах не указан)
 1977 — «И это все о нём» — Сергей Барышев
 1976 — «Гранитные острова» — рядовой Ложков

Примечания

Ссылки 
 Сучков Юрий Станиславович — киноактёр.

Цирковые артисты России